Schwarzrücken steht für:

 Kaspischer Schwarzrücken (Wanderhering)
 Silberrücken#Begriffliche Abgrenzung